Innisfail (Alberta), een town in Canada
Innisfail (Queensland), een town in Australië
Inisfail, een benaming van Ierland.